Slätgrund kan syfta på följande platser:

Finland 

 Slätgrund (Vårdö, Åland), 
 Slätgrund, Ingå, Nyland,

Se även
Lilla Slätgrund
Stora Slätgrund

Robotskapade Finlandförgreningar